Les élections régionales ont eu lieu le . L'UPF enregistre un score en nette baisse par rapport aux élections précédentes et perd sa majorité absolue. Le Parti socialiste est également en net recul et est dépassé en voix par les partis écologistes (Les Verts et Génération écologie) qui obtiennent 9 sièges au total contre 6 pour le PS. Le Front national progresse en voix et obtient 9 sièges alors que Alsace d'abord, classé à l'extrême droite, en obtient 2.

Contexte régional

Élections régionales de 1986

Conseil régional sortant

Sondages

Résultats

Région entière

Par département

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Répartition des sièges

Références

Annexes

Articles connexes 

 Conseil régional d'Alsace
 Élections régionales françaises de 1992

Liens externes 

Election regionale de 1992 en Alsace
Alsace
regionale 1992